Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Attila Sávolt che ha battuto in finale Todd Larkham 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Lars Jonsson (secondo turno)
 Julien Chauvin (quarti di finale)
 Martijn Belgraver (primo turno)
 Attila Sávolt (Campione)

 Miguel Pastura (primo turno)
 Michal Tabara (primo turno)
 Bernardo Mota (semifinali)
 Emanuel Couto (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1997